Безіменна — річка в Україні у Білоцерківському районі Київської області. Права притока річки Кривої (басейн Дніпра).

Опис 
Довжина річки приблизно 10,71 км, найкоротша відстань між витоком і гирлом — 9,35 км, коефіцієнт звивистості річки — 1,15. Формується багатьма струмками та загатами.

Розташування 
Бере початок на південно-східній стороні від села Петрівки. Тече переважно на північний схід через села Павлівку та Йосипівку (колишнє Юзефівка) і у селі Макіївка впадає у річку Криву, ліву притоку річки Красної.

Цікаві факти 
 На річці є газгольдери та газові свердловини, а у XIX столітті — декілька вітряних млинів.

Примітки

Джерела

Посилання 

Малі річки України
Річки Київської області
Річки Білоцерківського  району
Річки України без назви